Axia (vlinder) - vlindergeslacht uit de familie Cimeliidae
 Axia (platworm) - platwormgeslacht